Martin Pušić (Wenen, 24 oktober 1987) is een Oostenrijks-Kroatisch voormalig voetballer die als aanvaller speelde.

Carrière 
Pušić speelde voor verschillende Oostenrijkse clubs, tot hij in 2011 naar Hull City AFC vertok. Hij speelde slechts twee wedstrijden in de Championship, en vertrok na een half jaar naar Vålerenga. Via Fredrikstad, Brann en Esbjerg kwam hij bij Midtjylland terecht. Dit verhuurde hem in 2017 aan Sparta Rotterdam. Hier maakte hij zijn debuut op 5 februari 2017, in de met 2-3 verloren thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij kwam in de 63 minuut in het veld voor Thomas Verhaar. In augustus 2017 tekende hij een contract voor één seizoen bij FC Kopenhagen. Op 1 februari 2018 ging hij naar AGF en in de zomer van dat jaar naar AC Horsens. Na vier dagen en één invalbeurt van een kwartier werd zijn contract ontbonden. Begin september 2018 ging hij voor SV Mattersburg spelen, waar hij twee seizoenen speelde. Sinds 2020 speelt hij voor 1860 München. In december 2020 werd zijn contract ontbonden. In april 2022 beëindigde hij zijn loopbaan.

Clubstatistieken

Zie ook 

 Lijst van spelers van Aarhus GF
 Lijst van spelers van Esbjerg fB
 Lijst van spelers van FC Kopenhagen
 Lijst van spelers van FC Midtjylland
 Lijst van spelers van Fredrikstad FK
 Lijst van spelers van SK Brann
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam
 Lijst van spelers van TSV 1860 München
 Lijst van spelers van Vålerenga IF

Oostenrijks voetballer
Kroatisch voetballer